Świercze ist der Name folgender Orte in Polen:
 Świercze (Będzino), Dorf in der Gemeinde Będzino im Powiat Koszaliński, Wojewodschaft Westpommern
 Świercze (Olesno), Dorf in der Gemeinde Olesno im Powiat Oleski, Wojewodschaft Opole
 Świercze (Powiat Pułtuski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Pułtuski, Wojewodschaft Masowien